Garner kan syfta på:
 Errol Garner, amerikansk jazzpianist
 James Garner, amerikansk skådespelare
 Jennifer Garner, amerikansk skådespelare
 Helen Garner, australisk författare
 Kelli Garner, amerikansk skådespelare
 Peggy Ann Garner, amerikansk skådespelare

Geografi
 Garner, Arkansas
 Garner, Iowa
 Garner, North Carolina